Gele elzenbladgalmug
 Witte elzenbladgalmug